Estrada de Ferro Central do Brasil (Chemin de fer central du Brésil), un ancien réseau de chemin de fer au Brésil.
 Central do Brasil, une gare de Rio de Janeiro, au Brésil.
 Central do Brasil, un film franco-brésilien de Walter Salles.
 Central do Brasil, une chanson du groupe de rock brésilien Legião Urbana sur l'album .

Voir aussi 
 Banco central do Brasil, la banque centrale du Brésil.